Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1991 складався з чотирьох етапів: зональних турнірів, міжзональних турнірів, кандидатського турніру і чемпіонського матчу. У матчі перемогу здобула Се Цзюнь, яка здолала багаторічну чемпіонку Майю Чибурданідзе і стала сьомою чемпіонкою світу в історії шахів.

Міжзональні турніри 1990 
Цей чемпіонський цикл, як і попередній, містив два міжзональні турніри, в Азові в червні й Genting Highlands в червні-липні 1990 року. До нього потрапили переможниці зональних турнірів (загалом 36 шахісток). До кандидатського турніру вийшло шість учасниць: по троє з кожного міжзонального турніру.

Кахіані та Галлямова поділили 1-е місце в Азові, на пів-очка випередивши Клімову-Ріхтрову, яка також потрапила до кандидатського турніру.

В Гентінгу екс-чемпіонка Гапріндашвілі здобула приголомшливу перемогу у віці 49 років, на очко випередивши несподіванку Сю Цзінь, яка була молодшою на 30 років. Останню путівку до кандидатського турніру виборола Марич, яка у плей-оф здолала Гуріелі 3-2.

 {| class="wikitable"
|+ Міжзональний турнір 1990 (Азов)
|-
! !! Учасниця !! Rating !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || 2365 || — || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 11½ || 89.50
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  || 2365 || ½ || — || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 11½ || 89.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 ||  || 2355 || ½ || ½ || — || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 11 ||
|-
| 4 ||  || 2265 || 1 || 0 || 0 || — || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 10½ ||
|-
| 5 ||  || 2285 || ½ || 0 || 1 || 0 || — || ½ || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 10 || 79.75
|-
| 6 ||  || 2385 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || — || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 10 || 74.75
|-
| 7 ||  || 2305 || ½ || ½ || 1 || 1 || 0 || 0 || — || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 || 74.50
|-
| 8 ||  || 2325 || ½ || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || — || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 || 74.00
|-
| 9 ||  || 2405 || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || 0 || — || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 9½ || 72.72
|-
| 10 ||  || 2270 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || — || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 70.75
|-
| 11 ||  || 2315 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || ½ || — || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 9 || 71.75
|-
| 12 ||  || 2205 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || — || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9 || 63.50
|-
| 13 ||  || 2335 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || — || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 8 ||
|-
| 14 ||  || 2270 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || — || 0 || 1 || ½ || 1 || 7½ ||
|-
| 15 ||  || 2230 || 0 || 1 || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || — || 1 || 1 || 1 || 7 ||
|-
| 16 ||  || 2025 || ½ || 0 || 1 || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || — || 0 || ½ || 4½ ||
|-
| 17 ||  || 2115 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || — || 0 || 3 ||
|-
| 18 ||  || 2045 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || — || 1½ ||
|}

 {| class="wikitable"
|+ Міжзональний турнір 1990 (Genting Highlands)
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || — || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13½ ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  || 0 || — || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 ||  || ½ || ½ || — || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 12 || 93.25
|-
| 4 ||  || ½ || ½ || ½ || — || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 12 || 92.50
|-
| 5 ||  || 1 || ½ || ½ || 0 || — || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 11 || 85.75
|-
| 6 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || — || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 11 || 74.25
|-
| 7 ||  || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || — || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 10½ ||
|-
| 8 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || — || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 10 ||
|-
| 9 ||  || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || — || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 9½ || 67.50
|-
| 10 ||  || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || — || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 63.50
|-
| 11 ||  || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || — || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 7½ ||
|-
| 12 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || — || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 6½ ||
|-
| 13 ||  || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || — || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 6 || 45.75
|-
| 14 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || — || ½ || 1 || ½ || 1 || 6 || 35.25
|-
| 15 ||  || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || — || 1 || 1 || 1 || 6 || 34.50
|-
| 16 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || — || 1 || 1 || 5 ||
|-
| 17 ||  || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || — || ½ || 3½ ||
|-
| 18 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || — || 1 ||
|}

Кандидатський турнір 1990 
До шести призерок міжзональних турнірів додались двоє посіяних шахісток: Іоселіані та Ахмиловська, які були посіли два перших місця у попередньому кандидатському турнірі.

Подібно до двох попередніх чемпіонських циклів, цей кандидатський турнір проходив за круговою системою. Він відбувся в місті Боржомі в жовтні 1990 року. Досить несподівано перше місце поділили 20-річна Се Цзюнь і Марич. Се виграла плей-оф у Белграді та Пекіні в лютому 1991 року з рахунком 4½-2½, здобувши право кинути виклик багаторічній чемпіонці Чибурданідзе.

 {| class="wikitable"
|+ Кандидатський турнір 1990
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || — || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || ½ || 4½ || 16.00
|-
| 2 ||  || 0 || — || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 4½ || 14.50
|-
| 3 ||  || 1 || 0 || — || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || 4 || 13.25
|-
| 4 ||  || 0 || ½ || 1 || — || ½ || ½ || ½ || 1 || 4 || 12.75
|-
| 5 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || — || 1 || 1 || 1 || 3½ ||
|-
| 6 ||  || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || — || 1 || 1 || 3 ||
|-
| 7 ||  || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || — || ½ || 2½ ||
|-
| 8 ||  || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || — || 2 ||
|}

Матч за звання чемпіонки світу з шахів 1991 
Матч за звання чемпіонки світу з шахів між чемпіонкою Маєю Чибурданідзе і претенденткою Се Цзюнь проходив 1991 року в Манілі. Результат став несподіванкою для більшої частини шахового світу: відносно маловідома Се Цзюнь перемогла Маю Чибурданідзе, яка впродовж 13-ти років утримувала звання чемпіонки світу.

Література 
 Шахматный вестник. 1992. № 2. С. 8—13.

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1991 у шахах